Депонија може бити:
Депонија, место за складиштење отпада
Депонија (Београд), бивше насеље у Београду
Депонија (Нови Сад), насеље у Новом Саду
или:
Муки Депонија, музичар